«Америка́нский папаша!» () — американский комедийный мультсериал для взрослых производства студии «Андердог» (Underdog Productions) и «Фаззи Дор» (Fuzzy Door Productions) по заказу 20th Century Fox. Он был придуман и разработан, в большей степени, Сетом Макфарлейном, создателем сериала «Гриффины».

Сюжет 
«Американский папаша!» является ярким представителем сатирического мультипликационного сериала о жизни американской семьи. Сюжет разворачивается вокруг семьи Смитов, которая состоит из четырёх человек, одного пришельца и говорящей золотой рыбки.

Аналогично «Южному парку» мультсериал постоянно концентрируется на различных особенностях поп-культуры, политики, религии и любых других тематиках, часто фигурирующих в обществе. В сериале часто звучат «колкости» о современном обществе и юмор, показывающий особенности американского общества.

Первый пилотный выпуск состоялся в США 6 февраля 2005 года на канале «Фокс», через 30 минут после окончания Супербоула XXXIX. Начиная с 1 мая 2005 года, сериал стал выходить регулярно сразу же после премьерного показа нового сезона сериала «Гриффины».

Персонажи 

Персонажи сериала «Американский папаша» отличаются своеобразной логикой мышления. Их поступки зачастую можно классифицировать как абсурдные. В сериале присутствуют: анархисты, геи, феминистки, либералы, консерваторы.

Список эпизодов 
На данный момент выпущено восемнадцать полноценных сезонов. В будущем появятся еще два сезона, как часть новой сюжетной арки.

Вступительная песня

Выпуски на DVD

Роли озвучивали 
 Сет Макфарлейн () — Стэн Смит, Роджер
 Венди Шаал () — Фрэнсин Смит
 Рейчел Макфарлейн () — Хейли Смит
 Скотт Граймс () — Стив Смит
 Ди Брэдли Бейкер () — Клаус Хайсслер

Команда разработчиков 

 Сет Макфарлейн — автор идеи / сценарист / исполнительный продюсер
 Майк Баркер — автор идеи / сценарист / исполнительный продюсер
 Мэтт Витзмен — автор идеи / сценарист / исполнительный продюсер
 Дэвид Цукерман — сценарист / сопродюсер
 Рики Винэр — сценарист / сопродюсер
 Кэни Швартц () — сценарист / сопродюсер
 Нахнатчка Кхан () — сценарист / продюсер
 Майкл Шипли () — сценарист / сопродюсер
 Джим Бернстейн () — сценарист / сопродюсер
 Стив Хейли () — сценарист / редактор
 Брайн Бойл () — сценарист / продюсер
 Крис МакКенна () — сценарист / редактор
 Мэтт МакКенна () — сценарист / редактор
 Дэн Веббер () — сценарист / сопродюсер
 Джон Фэнер () — сценарист / сопродюсер
 Джош Байсэл () — сценарист / сопродюсер

Номинации и награды 
В 2007 году «Американский папаша!» был номинирован на престижную премию «Annie Awards», в категории «лучший сценарий к телевизионному мультсериалу». Официально номинировалась серия «The American Dad After School Special». За право обладать премией в этой категории также боролись два сценария сериала «Гриффины» и по одному сценарию от сериалов «Симпсоны» и «Мой друг — обезьяна». 11 февраля 2007 года были объявлены победители. В номинации «Лучший сценарий к телевизионному мультсериалу» приз достался сериалу «Симпсоны».

Примечания

См. также 
 Гриффины
 Шоу Кливленда

Ссылки 

 Официальный сайт сериала «Американский папаша!» на канале FOX

Мультсериалы по алфавиту
Мультсериалы США, запущенные в 2005 году
Телесериалы Fox Television Studios
Программы телеканала Fox
Сатирические мультсериалы
Мультсериалы на английском языке
Фильмы о ЦРУ
Мультфильмы о реинкарнации

Телесериалы, созданные Сетом Макфарлейном
Телесериалы Fuzzy Door Productions
Мультфильмы для взрослых